Cerkiew św. Dymitra z Tesaloniki w Petersburgu – prawosławna cerkiew w Petersburgu, w rejonie Kołomiagi
 Cerkiew św. Dymitra z Tesaloniki w Petersburgu – świątynia prawosławna w Petersburgu zbudowana w latach 1861–1865 dla greckiej społeczności miasta, zburzona w 1962